W, w, может означать:
 W — 23-я буква латинского алфавита.
 [w] — символ Международного фонетического алфавита.
 W — символ химического элемента вольфрама.
 W — обозначение ватта (единицы измерения мощности).
 W — один из вариантов обозначения механической работы в физике.
 W — обозначение гаплогруппы W (мтДНК) в популяционной генетике.
 W — маршрут нью-йоркского метро.
 w — одна из команд в системе Unix.

Музыка
 W — японский поп-дуэт.
 W — концертный альбом рок-группы «Зоопарк».

Кино
 «W» — южнокорейский телесериал.
 «W.» — фильм про Джорджа Буша-младшего.